

Ontwerp of begrip
 Concept (filosofie), de grondslag van een filosofische of wetenschappelijke theorie
 Een eerste ontwerp, van bijvoorbeeld een brief of ander document of een kunstwerk (zie ook plot, prototype, studiemodel, conceptauto en bètaversie)
 Een denkbeeldige voorstelling van een zaak of toestand met bepaalde vastliggende kenmerken: zie begrip en mentale beeldvorming
 Conceptuele kunst, een bepaalde kunstvorm

Overig

 Een conceptalbum is een muziekalbum waarin de diverse nummers thematisch met elkaar verbonden zijn

Semantiek